Guerra de Portugal puede referirse a:
Cualquiera de las guerras relativas a Portugal, bien porque se han librado en Portugal o bien porque ha intervenido ese país.
Desde el punto de vista español, especialmente las distintas guerras guerras hispano-portuguesas.